Bar-le-Duc és una localitat i comuna de l'est de França, situada al departament del Mosa, a la regió del Gran Est. És la localitat natal d'Antoni de Lorena, duc de Lorena, i del president de la República Raymond Poincaré.

Fills il·lustres 
 Pier Bréville, compositor.

Demografia

Referències